Santa Ana Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Santa Ana Creek (Lake Casitas), Fluss im Ventura County, Bundesstaat Kalifornien
 Santa Ana Creek (Tequisquita Slough), Fluss im San Benito County, Bundesstaat Kalifornien
 North Fork Santa Ana Creek, Fluss im Ventura County, Bundesstaat Kalifornien
 West Fork Santa Ana Creek, Fluss im Ventura County, Bundesstaat Kalifornien